

Sciences et techniques 
 Thera est un genre de papillons, de la famille des Geometridae.
 Thira est un cratère d'impact situé à l'intérieur du cratère Goussev, sur Mars

Sciences humaines et sociales 
 Théra est une cité antique située sur un promontoire du sud de l'île de Santorin (Grèce).

Toponyme 

 Théra (/), également appelée Santorin, une île grecque en mer Égée. Elle a donné son nom a plusieurs circonscriptions administratives :
 le district régional de Théra, qui comprend les îles d'Anafi, Folégandros, Ios, Santorin, Sikinos et Thirassía,
 le dème de Théra, un dème (municipalité) comprenant les îles de Santorin et Thirassía ainsi que des îlots inhabités comme Aspronissi ; il regroupe plusieurs districts municipaux dont le suivant,
 le district municipal de Théra, un ancien dème aboli à la suite de la réforme Kallikratis de 2010 ;
 Théra, également appelée Fira, la principale localité de Santorin.